Сезон 1983 — 45-й сезон для футбольного клуба «Ротор» в турнирах союзного уровня.

Хронология событий

Подготовка к сезону 
Подготовка к сезону команда начала 23 декабря 1982 года. На протяжении декабря и января тренировки проходили два раза в день в Волгограде. Кроме основной команды в них принимала участие группа молодых игроков из ДЮСШ «Баррикады» и института физкультуры.

В команде произошли изменения. Нападающие Виктор Васильев, Александр Никитин и защитник Игорь Новокщенов были призваны в армию. По другим причинам команду покинули Князев, Кумыков, Таможников, Брыкин. Из костромского «Спартака» вернулись в команду Владимир Файзулин и Владимир Сапельников, пришёл из тольяттинского «Торпедо» молодой защитник Сергей Малухин.

Тренеры уделяли много внимания функциональной подготовке игроков, силовым упражнениям, атлетизму, работе с мячом. Кроме технико-тактических занятий, регулярно проходили двусторонние игры. Тренерскому штабу помогала комплексная научная группа (КНГ), которая была создана в сезоне 1982, во главе с заведующим кафедры футбола института физкультуры Александром Шамардиным. В течение сезона КНГ провела два этапных обследования: первое было проведено в январе, спустя две недели после начала подготовительного периода, второе в перерыве между первым и вторым кругом. С учётом данных этапных обследований в 1982 году, информация, полученная в ходе тестирований и обследований игроков в 1983 году, дала тренерскому штабу более эффективно вести подготовку команды.

В феврале, после тренировочного сбора на юге, команда проводила контрольные игры. С 1 по 30 марта прошёл заключительный этап подготовки команды к сезону.

Перед сезоном старший тренер команды Виктор Корольков рассказал, что перед командой стоит задача войти в первую десятку команд лиги и прочно там закрепиться.

Кубок СССР 
В 1/32 финала «Ротор» на выезде в дополнительное время с минимальным счётом одолел душанбинский «Памир». Единственный мяч на 96-й минуте забил Валерий Ванин.

В 1/16 финала волгоградцы дома принимали тбилисское «Динамо». Гости с первых минут матча взяли инициативу в свои руки. Но опытные игроки «Ротора» Дивак, Никитин и Гузенко помогли команде выровнить игру. В середине первого тайма отличный шанс выйти вперёд имели динамовцы. Рамаз Шенгелия, выйдя один на один с Владющенковым, упустил свой шанс. Тут же волгоградцы провели две острые атаки, но ни Резнику, ни Гузенко отличиться не удалось. Тбилисцы, среди которых выделялись Чивадзе и Салуквелидзе, гораздо чаще владели мячом и играли более слаженно, но им не хватало скорости и напора при завершении атак. «Ротор» атаковал не часто, но на 76-минуте Суровикин, который в первом тайме совершил много ошибок, продрался по левому флангу и сделал точную передачу на Резника, который не промахнулся. После забитого гола волгоградцы раскрепостились и уверенно довели матч до победы — 1:0.

В 1/8 финала «Ротор» гостил у «Торпедо» из Кутаиси. В самом начале матча, после нарушения правил хозяевами в штрафной площади, Валерий Ванин с пенальти открыл счёт, а через две минуты на правом фланге Квернадзе на скорости обошёл Гузенко и Васяева и с линии ворот послал мяч в район 11-метровой отметки, где Челидзе, выиграв борьбу в воздухе, головой счёт сравнял. Волгоградцы Резник, Ванин и Пантелеев не раз могли увеличить счёт, но отлично сыграл Габелия. Хорошие шансы забить имели Мегреладзе, Дарджания и Челидзе, но свои моменты не реализовали. А волгоградцы разыграли красивую комбинацию, в ходе которой после фланговой передачи Резника мощным ударом с лёта Суровикин вывел «Ротор» вперёд. Торпедовцы, ошеломлённые таким ходом событий, активизировались только под конец первого тайма. Вблизи ворот один из игроков «Ротора» останавливает мяч рукой. Дарджания неплохо выполняет пенальти, но вратарь Анатолий Пата в прыжке отбивает мяч в поле. Несколько минут спустя торпедовец Квернадзе сравнивает счёт. Второй тайм был похож на первый. Моментов для взятия ворот было немало, но атакующим не хватало точности. А в первом дополнительном тайме Квернадзе обыграл несколько защитников и 15-ти метров от линии ворот пробил низом в дальний угол — 3:2. До конца матча счёт не изменился, и «Ротор» выбыл из розыгрыша Кубка СССР.

Поездка в Финляндию 
В середине июля «Ротор», по приглашению муниципалитета Кеми, выехал для проведения товарищеских матчей в Финляндию. После прибытия на вокзал в Хельсинки команда совершила экскурсию по финской столице и осмотрела её достопримечательности. На следующий день отправилась в Кеми.

В городе-побратиме Волгограда «Ротор» встретился с председателем муниципалитета Мико Эккори, рабочими деревообрабатывающего завода, молодёжью города, побывали в институте физкультуры и сыграли матчи с местной командой.

Матч «Ротора» против местной команды «КеПС», выступающей в первой лиге Финляндии, вызвал большой интерес прессы. Встреча прошла в острой борьбе. В начале второго тайма нападающий «КеПСа» Кованиеми открыл счёт, но вскоре Ванин забил в ворота хозяев ответный мяч, а потом вышедший на замену Иващенков вывел волгоградцев вперёд. Победную точку в матче поставил Ванин, забивший третий гол — 3:1.

После прибывания в Кеми, волгоградцы отправились в Рованиеми, где встретились с представителями местных спортивных организаций, совершили поездку в рыболовецкий кооператив и провели матч.

На протяжении всей встречи против местной команды «РоПС», представляющей высшую лигу Финляндии, «Ротор» владел преимуществом и победил с крупным счётом — 7:1.

Финская газета «Лапин канса» писала об этом матче:

А вот как, спустя почти что 29 лет, вспоминал поездку в Финляндию и этот матч нападающий «Ротора» Александр Гузенко:

Скандальный матч и причины будущей отставки тренера 
Нападающий «Ротора» Александр Гузенко так вспоминал о скандальной игре, которая состоялась 9 сентября в Волгограде:

Поездка в Африку 
В середине декабря «Ротор» вылетел в Африку для проведения ряда товарищеских матчей в Судане и Эфиопии.

Первый матч в Хартуме команда провела в непривычных условиях. Игра проходила на жёстком поле без травяного покрытия при сильной жаре. При более 25 000 зрителей «Ротор» оказался сильнее «Аль-Хиляля» — 1:0.

В Вад-Медани, как и в Хартуме, команду встретили тепло. На стадионе был вывешен флаг СССР и приветственные транспаранты на русском и арабском языках. Матч против местной команды «Аль-Ахли» закончился ничейным счётом — 1:1. После матча местные власти устроили приём волгоградской делегации.

Заключительная встреча в Судане состоялась в Хартуме с командой «Аль-Меррейх», которая также закончилась вничью — 0:0.

После визита команды в Судан, в исполком Волгоградского горсовета пришло письмо, в котором посол СССР в Судане Евгений Мусийко писал:

В суданской прессе и высказываниях руководителей федерации футбола Судана отчемалась хорошая техника игры волгоградской команды и подчёркивалось, что во встречах с советскими футболистами суданские команды почерпнули много полезного для себя.

Из Судана команда отправилась в Эфиопию, где ей также был оказан дружеский приём. Первую игру, в конце декабря с молодёжной сборной Эфиопии, «Ротор» провёл собранно и победил — 2:0. Остальные матчи прошли уже в 1984 году.

Форма 
Команда не имела постоянной игровой формы и выступала в синих, белых или красных футболках.

Тренерский штаб

Состав

Трансферы

Зима 1982/1983

Пришли

Ушли

Лето

Пришли

Ушли

Матчи

Товарищеские матчи

Кубок СССР

Кубок прогресса

Чемпионат СССР. Первая лига

Первый круг

Второй круг

Статистика

Индивидуальная

В первой лиге

Минуты на поле

Голы

Дисциплинарные показатели

Капитаны

Во всех турнирах

Матчи и голы 

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица 

Примечание: турнир проводился в два круга, правила предусматривали 2 очка за победу, 1 за ничью (лимит ничьих равен 12).

Домашняя посещаемость 

Примечание: жирным выделено самое большое кол-во зрителей в раунде.

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания 

1983
Ротор Волгоград
Чемпионат СССР по футболу 1983